Širvan (regija), povijesna regija u Azerbajdžanu. 
 Širvan (Azerbajdžan), grad u Azerbajdžanu.
 Nacionalni park Širvan, nacionalni park u Azerbajdžanu.
 Širvanska stepa, stepa u Azerbajdžanu.
 Širvan (Iran), grad u Iranu.
 Lernakert (Širak), naseljeno mjesto u Armeniji koje je prije nosilo ime Širvan.